Szűcs Ferenc
 Szűcs Ferenc (1901–1972) politikus, országgyűlési képviselő (FKGP)
 Szűcs Ferenc (1922–1999) katonatiszt, hírszerző
 Szűcs Ferenc (1932–1982) sportriporter
 Szűcs Ferenc (1942–2020) református lelkész, teológiai tanár, egyetemi tanár
Szűts Ferenc
 Szűts Ferenc (1891–1966) olimpiai ezüstérmes tornász, ügyvéd